Amerikai Egyesült Államok
Detroit (Alabama)
Detroit (Illinois)
Detroit (Kansas)
Detroit (Maine)
Detroit (Michigan)
Detroit (Oregon)
Detroit (Texas)
Detroit Beach Michigan
Detroit Harbor Wisconsin
Detroit Lakes Minnesota
Detroit Township Minnesota

Egyéb
Detroit (folyó)
Detroit Lions
Detroit Metropolitan repülőtér
Detroit Pistons
Detroit Red Wings